Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino), een gemeente in de Italiaanse provincie Pesaro-Urbino
Sant'Ippolito (Cosenza), een plaats in de Italiaanse provincie Cosenza